Dans la légende arthurienne, Mordred est le fils incestueux et parricide du roi Arthur. Figure légendaire fourbe et amorale par nature, le personnage a servi d'inspiration à :

 Mordred, un groupe de thrash metal américain.